Мужская национальная сборная Новой Зеландии по кёрлингу — представляет Новую Зеландию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Новой Зеландии ().

Статистика выступлений

Олимпийские игры 

В Олимпиадах 1924, 1998—2002 и 2010—2014 сборная Новой Зеландии участия не принимала.

Чемпионаты мира 
{| class="standard collapsible" width=70%
|-
! width=23%|Год
! width=19%|Игры
! width=19%|Победы
! width=19%|Поражения
! width=19%|Место
|- align="center"
| 1999
| 9 || 0 || 9 || 10-е
|- align="center"
| 2001
| 9 || 2 || 7 || 9-е
|- align="center"
| 2004
| 9 || 3 || 6 || 7-е
|- align="center"
| 2005
| 11 || 5 || 6 || 8-е
|- align="center"
| 2012
| 12 || 7 || 5 || 5-е
|- align="center"
|  Всего || ' || ' || '''' ||
|}В 1959—1998, 2000, 2002—2003, 2006—2011, 2013—2015 в чемпионатах мира сборная Новой Зеландии участия не принимала.''

Панконтинентальные чемпионаты

Тихоокеанско-Азиатский чемпионат

Примечания

Ссылки 
 Новая Зеландия — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Новой Зеландии

См. также 
 Женская сборная Новой Зеландии по кёрлингу
 Смешанная сборная Новой Зеландии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Новой Зеландии по кёрлингу

Новая Зеландия
Кёрлинг в Новой Зеландии
Кёрлинг